Tit Quinti Flaminí I o Tit Quint Flaminí I o Titus Quinti Flaminí o Titus Quint Flaminí (Titus Quintius Flamininus) fou un magistrat i general romà (vers 230 aC-174 aC), conqueridor de Grècia
 Tit Quinti Flamini, ambaixador romà
 Tit Quinti Flaminí II, cònsol el 150 aC 
 Tit Quinti Flaminí III, cònsol el 123 aC